Larra steht  für:

 Larra, eine Wespengattung
 Larra (Haute-Garonne), eine französische Gemeinde in der Region Okzitanien

Larra ist der Familienname folgender Personen:

 Mariano José de Larra (1809–1837), spanischer Schriftsteller und Journalist
 Olga Sáez Larra (* 1994), spanische Tennisspielerin